Os Jogos Mundiais de 1981 foram a primeira edição dos Jogos Mundiais. Ocorreram em Santa Clara, Estados Unidos.

Quadro de Medalhas 
 País sede destacado.

Ligações externas 
 

1981
Mundiais
Mundiais 1981
Desporto nos Estados Unidos em 1981‎